

Patronyme 

 
 Charles Willson Peale (1741-1827), peintre et naturaliste américain ;
 David Willson (1778-1866), chef religieux et mystique américain ;  
 Don Willson (1913-1967), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Henry Willson (1911-1978), agent artistique hollywoodien ;
 Laura Annie Willson (1877-1942), ingénieure, femme d'affaires et suffragette anglaise, l'une des fondatrices de la Women's Engineering Society (Société des femmes ingénieures) ;
 Lee Anne Willson (1947-), astronome américaine ;
 Luke Willson (1990-), joueur professionnel canadien de football américain ;
 Meredith Willson (1902-1984), compositeur, chef d'orchestre, flûtiste, pianiste, librettiste, lyriciste et écrivain américain ;
 Paul Willson (1945-), acteur américain ;
 Walter Willson Cobbett (1847-1937), homme d'affaires anglais violoniste amateur passionné de musique.